

Aziende 
 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk  – società elettrica tedesca, ora denominata RWE AG

Sport
 Rot-Weiss Erfurt  – società calcistica tedesca
 Rot-Weiss Essen  – società calcistica tedesca